IOF steht als Abkürzung für:

 Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik in Jena
 Initiative Ordensleute für den Frieden
 International Orienteering Federation, siehe Internationaler Orientierungslaufverband
 International Osteoporosis Foundation

iof steht für:
 .iof als Dateiendung von Microsoft-Findit-Dokumenten, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/I

Abkürzung